Jacques Chapiro (1897-1972), artiste-peintre français d'origine russe, de l'École de Paris.
 Louis Chapiro (1913-1944), juif français, résistant FTP, responsable militaire de l’Interrégion 31, chef militaire des FTPF de la région parisienne, fusillé au Mont-Valérien, Mort pour la France.
Homonymie de patronyme
Patronyme juif